Федеральный судья может обозначать:
 «Федеральный судья» — российская телепередача.
 Федеральный судья — должность в судебной системе Российской Федерации и некоторых других стран.